Мака́рова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Макарова, Алла Юльевна (1894—1986) — русская советская писательница и переводчица.
 Макарова, Александра Григорьевна (1901—?) — Герой Социалистического Труда, звеньевая полеводческой бригады. 
 Макарова (Осипова), Альбина Ивановна (род. 1971) — российская футболистка и велогонщица.
 
 Макарова, Антонина Макаровна (1921—1979) — военная преступница.
 Макарова, Валентина Григорьевна (род. 1939) — ректор Рязанского государственного медицинского университета.
 Макарова, Вера Аполлоновна (более известна под фамилией Оболенская; 1911—1944) — русская княгиня, героиня движения Сопротивления во Франции.
 Макарова, Галина Климентьевна (1919—1993) — советская и белорусская актриса.
 Макарова, Екатерина Валерьевна (род. 1988) — российская теннисистка.
 
 Макарова, Зинаида Валентиновна (род. 1937) — советский и российский юрист.
 Макарова, Инна Владимировна (1926—2020) — советская киноактриса.
 Макарова, Ксения Олеговна (род. 1992) — российская фигуристка.
 
 
 
 
 Макарова, Оксана Анатольевна (род. 1971) — российская метательница копья.
 Макарова, Ольга Васильевна (род. 1951) — российский тренер по плаванию, заслуженный тренер России.
 Макарова, Параскева Кузьминична (1878—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 Макарова, Софья Марковна (1834—1887) — русская детская писательница.
 Макарова, Тамара Фёдоровна (1907—1997) — советская актриса.
 
 Макарова, Юлия Сергеевна (род. 1981) — российская биатлонистка.

Составные фамилии 
 Макарова-Мирская, Александра Ивановна (1872—1936) — русская писательница.
 Макарова-Шевченко, Вера Васильевна (1892—1965) — русская советская артистка драмы и оперы.

Гидроним 
 Макарова — река на Сахалине.

Топоним 
 Макарова — деревня, Чердынский район, Пермский край.
 Макарова — деревня, Первоуральск, Свердловская область.
 Макарова — деревня в Ишимском районе Тюменской области. См. также